Vouauxiomyces är ett släkte av lavar. Vouauxiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vouauxiomyces